Klasyfikacja medalowa wszech czasów przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas igrzysk Wspólnoty Narodów, tj. podczas igrzysk Imperium Brytyjskiego w latach 1930–1950, igrzysk Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej w latach 1954–1966, igrzysk Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w latach 1970–1974 i właściwych igrzysk Wspólnoty Narodów w latach 1978–2014. Zestawienie nie włącza zawodów sportowych rozegranych na Festiwalu Imperium z 1911 roku.

CGF nie opublikował własnej klasyfikacji wszech czasów. Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych. W tabeli kursywą zostały oznaczone reprezentacje, które już nie startują na igrzyskach Wspólnoty Narodów bądź startują w ramach innej reprezentacji.

Klasyfikacja

Państwa, które nie zdobyły medalu 
Po Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow 24 spośród 81 reprezentacji, które kiedykolwiek uczestniczyły w igrzyskach Wspólnoty Narodów, nie ma w swoim dorobku ani jednego medalu.

Przypisy 

Igrzyska Wspólnoty Narodów